Radmanović puede hacer referencia a las siguientes entradas:

  Davor Radmanović, exfutbolista y entrenador croata; o
 Vladimir Radmanović, jugador de baloncesto serbio.